Mehlenbach ist ein Gewässername:

 Mehlenbach, rechter Zufluss der Prüm bei Weinsfeld, Stadt Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Litzemehlenbach, rechter Zufluss des Mehlenbach (Rotbach) bei Obermehlen, Ortsgemeinde Gondenbrett, Eifelkreis Bitburg-Prüm,  Rheinland-Pfalz
 Mehlenbach (Kirschhoferbach), linker Zufluss des Kirschhoferbachs (zum Köllerbach) nahe Kutzhof, Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Mehlenbach (Rotbach), linker Oberlauf des Rotbach (zur Erft) bis Eicks, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Melbach
 Mehlbach
 Mellenbach